Список серий американского анимационного сериала Жизнь и приключения Джунипер Ли. В шоу было задействовано 40 эпизодов за 3 сезона. Премьера состоялась 30 мая 2005 года и продлилась до 9 апреля 2007 года. Режиссёр всех эпизодов Фрэнк Скуиллейс.

Сезон 1: 2005 год

Сезон 2: 2005–2006 гг.

Сезон 3: 2006−2007 гг.

Короткометражные серии 

Жизнь
Жизнь и приключения Джунипер Ли